Ahar steht für:

 Ahar, eine Stadt in der Provinz Ost-Aserbaidschan, Iran
 Ahar (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz West-Aserbaidschan im Iran

Ahar ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Anak Ahar (* 1981), bruneiischer Sprinter 
 Mohamed Ahar (1963–2016), nigrischen Musiker, siehe Mouma Bob